Laan (weg)
Quincy Allée (1984), een Nederlands voetballer
Zana Allée (1994), een Frans-Irakees voetballer